Tim Hunter kan syfta på:

 Tim Hunter (regissör), (född 1947), amerikansk regissör
 Tim Hunter (ishockeyspelare)